Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Santiago 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King che hanno battuto in finale Brian Dabul e Damián Patriarca 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 André Sá /  Flávio Saretta (primo turno)
 Sebastián Prieto /  Fernando Vicente (semifinali)

 Juan Pablo Brzezicki /  Óscar Hernández (semifinali)
 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Santiago 2004